Achot ou Ašot est un prénom porté par les membres de différentes dynasties arméniennes et géorgiennes.

Arménie

Princes 
 Achot II Bagratouni (mort en 688), prince d'Arménie régnant de 685 à 688
 Achot III Bagratouni (mort en 761), prince d'Arménie régnant de 732 à 750
 Achot IV Bagratouni (mort en  826), un prince arménien de régnant 806 à 826

Rois 
  Achot d'Arménie, (~820 – 890), prince des princes puis roi  d'Arménie régnant de 862 à 890
 Achot II d'Arménie (mort en 928), roi d'Arménie régnant de 912 à 928
 Achot le Sparapet  (mort en  936), roi d'Arménie régnant de 914 à 936
 Achot III d'Arménie (mort en 977), roi d'Arménie régnant de 951 à 977
 Achot IV d'Arménie (mort en 1041),  roi d'Arménie régnant de 1021 à ca. 1040

Ibérie 
 Achot  d'Ibérie (mort ~830), Prince-Primat d'Ibérie de la  fin du  à 830

Vaspourakan 
 Achot  Arçrouni (mort en 874), prince  du Vaspourakan régnant de 836 à 874
 Achot-Sargis Arçrouni  (~875 – 903), prince de Vaspourakan régnant de 887 à 903
 Achot-Sahak de Vaspourakan (mort en 991), roi de Vaspourakan régnant de ~969 à 991
 Dérénik-Achot  de Vaspourakan  (mort en 959), roi de Vaspourakan  régnant de ~937 à 959

Autres 
 Achot d'Artani (mort en 918), comte  d'Artani régnant de 908 à 918
 Achot Cécéla (mort en 867), noble géorgien
 Achot d'Artanoudji (mort en 939), prince géorgien d'Artanoudji-Calarzène
 Achot II de Tao (mort en 954), duc de Tao régnant de 941 à 954

Autres personnes remarquables portant ce prénom 
Forme Achot : 

Forme Ashot :

Référence 

Homonymie
Prénom arménien
Prénom masculin
Homonymie dynastique